O remo é um esporte disputado nos Jogos Olímpicos desde a edição de Paris 1900. Também estava programado para os primeiros Jogos Olímpicos, em 1896, mas foi cancelado devido a problemas climáticos em Atenas. Apenas eventos masculinos eram disputados até Montreal 1976, quando as provas femininas foram introduzidas. O programa atual consiste de 14 provas.

Eventos 

As provas masculinas geralmente são disputadas em distâncias de 2000 metros, com exceção de 1900 (1750 metros), 1904 (1500 milhas), 1908 (1500 milhas) e 1948 (1880 metros). Em 1908 e 1948 as provas foram disputadas no mesmo percurso da tradicional Henley Royal Regatta, em Londres. No feminino as distâncias percorridas eram de 1000 metros até 1988, quando foram alteradas para 2000 metros.

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 
 

!